

Г'юго — місто, штат Колорадо
 Г'юго — місто, штат Міннесота
 Г'юго — місто, штат Оклахома

Див. також 
 Віктор Гюго